Bangli bezeichnet auf Bali:

 die Stadt Bangli, siehe Bangli
 den Distrikt Bangli, siehe Bangli (Distrikt) und Bangli (Kecamatan)
 den Regierungsbezirk Bangli, siehe Bangli (Regierungsbezirk)